Plusieurs églises portent le nom d’église des Saints-Apôtres en raison de leur dédicace aux Douze Apôtres :

En Allemagne 
 la basilique des Saints-Apôtres de Cologne ;

En Grèce 
 l’église des Saints-Apôtres d’Athènes ;
 l’église des Saints-Apôtres de Thessalonique ;

En Israël 
 l’ de Capharnaüm ;

En Italie 
 la basilique des Saints-Apôtres de Rome ;

En Serbie 
 l’église des Saints-Apôtres de Donja Orovica ;

En Turquie 
 l’église des Saints-Apôtres d’Ani ;
 l’église des Saints-Apôtres de Constantinople.

Voir aussi